Leatherneck (engl.: Ledernacken) bezeichnet:

 eine Eigenbezeichnung der US-amerikanischen Marines, siehe United States Marine Corps
 The Leatherneck, US-amerikanischer Kriegsfilm (1929)